Patrick Thoresen (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace. 

Il est le frère Steffen Thoresen, également joueur professionnel de hockey sur glace, et le fils de Petter Thoresen, joueur champion de Norvège à plusieurs reprises et entraîneur de hockey par la suite.

Carrière en club 
Surnommé Thor, il commence sa carrière en 1999 dans le championnat norvégien et deux ans plus tard, il prend la direction de l'Amérique du Nord pour rejoindre la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Thoresen est le cinquième norvégien à entrer dans la Ligue nationale de hockey après Bjørn Skaare, Anders Myrvold, Espen Knutsen et Ole-Kristian Tollefsen. Il entre directement dans l'effectif des Oilers d'Edmonton sans passer par l'étape traditionnelle du repêchage.

Thoresen a marqué son premier but dans la LNH le  contre les Sharks de San José. Il marqué 4 but et 12 aides en 68 matchs pendant sa première saison avec les Oilers.

Il a ensuite porté le numéro 25 dans l'équipe des Flyers de Philadelphie. En 2008, il signe au HC Lugano de la LNA. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue continentale de hockey
 2010 : participe avec l'équipe Jágr au second Match des étoiles.
 2009-2010 : termine avec le meilleur différentiel plus-moins (+45).
 2011 : participe avec l'équipe Est au troisième Match des étoiles.

Championnat du monde 
2012 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1999-2000 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 26 || 1 || 8 || 9 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 40 || 18 || 27 || 45 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 60|| 30|| 43|| 73|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Drakkar de Baie-Comeau|| LHJMQ|| 71|| 33|| 75|| 108|| 57|| 12|| 2|| 8|| 10|| 8
|-
| 2003-2004|| Djurgårdens IF Stockholm|| Elitserien|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Djurgardens IF Stockholm|| Elitserien|| 30|| 10|| 7|| 17|| 33|| 12|| 2|| 2|| 4|| 29
|-
| 2005-2006|| Djurgardens IF Stockholm|| Elitserien|| 50|| 17|| 19|| 36|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 68|| 4|| 12|| 16|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH|| 5|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Falcons de Springfield||  LAH|| 29|| 13|| 13|| 26|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| |2007-2008|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 17|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Flyers de Philadelphie|| LNH|| 21|| 0|| 5|| 5|| 8|| 14|| 0|| 2|| 2|| 4 
|-
| 2008-2009|| HC Lugano|| LNA|| 48|| 22|| 41|| 63|| 83|| 7|| 1|| 7|| 8||2 
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 56|| 24|| 33|| 57|| 71|| 15|| 5|| 9|| 14|| 37
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54|| 29|| 37|| 66|| 30|| 21|| 3|| 15|| 18|| 16
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 45|| 15|| 27|| 42|| 34|| 15|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 52|| 21|| 30|| 51|| 49|| 15|| 3|| 10|| 13|| 10
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 37|| 11|| 19|| 30|| 44|| 10|| 5|| 8|| 13|| 0
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 48|| 17|| 20|| 37|| 28|| 22|| 9|| 8|| 17|| 14
|-
| 2015-2016 || Djurgården IF || SHL || 49 || 15 || 33 || 48 || 34 || 8 || 3 || 6 || 9 || 31
|-
| 2016-2017 || ZSC Lions || LNA || 50 || 18 || 27 || 45 || 36 || 4 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 23|| 7|| 18|| 25 || 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 15|| 4|| 7|| 11|| 6|| 12|| 1|| 5|| 6|| 14
|-
| 2018-2019 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 45|| 26|| 39|| 65|| 18|| 13|| 3|| 13|| 16|| 4
|-
| 2019-2020 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 44|| 21|| 43|| 64|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 24|| 10|| 29|| 39|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Storhamar Dragons || GET ligaen  ||  || 

| 106 || 6 || 18 || 24 || 66 || 14 || 0 || 2 || 2 || 4

Internationales

Carrière internationale 
Il représente la Norvège depuis le championnat du monde moins de 18 ans de 2000. Il porte le numéro 41. Il a participé aux compétitions suivantes :
Championnat du monde moins de 18 ans
 2000 et 2001 (groupe B)
Championnat du monde junior
 2001 et 2002 (division I)
Championnat du monde
 2004 et 2005 (division I). En 2004, l'équipe rate d'une place la première place mais elle se rattrape lors de l'édition de 2005.
 2006 : la Norvège finit à la onzième place de la division Élite.
 2007 : les norvégiens jouent le tour de relégation pour ne pas descendre mais finalement ils parviennent à se maintenir dans l'Élite et finissent à la quatorzième place.

Notes et références 

Naissance en novembre 1983
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HC Lugano
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion de la Coupe Gagarine